Унцер, Иоганн Христоф (Johann Christoph Unzer; 1746—1809) — немецкий поэт.
 Унцер, Иоганна Шарлотта (1724—1782) — немецкая поэтесса.

Примечания